Всеволод Петрович Аглаимов (1892—1965) — ротмистр 12-го гусарского Ахтырского полка, участник Белого движения.

Биография 
Из потомственных дворян Харьковской губернии. Образование получил в Кишинёвском реальном училище, где окончил полный курс.

В 1911 году окончил Николаевское кавалерийское училище, откуда выпущен был корнетом в 12-й гусарский Ахтырский полк, в рядах которого и вступил в Первую мировую войну. За боевые отличия был награждён всеми орденами до ордена Святого Владимира 4-й степени. Произведен в поручики 10 сентября 1914 года «за выслугу лет», в штабс-ротмистры — 20 февраля 1916 года.

В Гражданскую войну участвовал в Белом движении в составе Добровольческой армии и ВСЮР. С 22 февраля 1919 года — командир эскадрона своего полка, ротмистр. В Русской армии — полковник, командир дивизиона 3-го кавалерийского полка до эвакуации Крыма. Награждён орденом Святого Николая Чудотворца

На 18 декабря 1920 года — в составе 2-го кавалерийского полка в Галлиполи. В 1922—1923 годах возглавлял группу офицеров Ахтырского гусарского, Белгородского уланского и Изюмского гусарского полков на разборке старых военных укреплений в Белграде.

В 1923 году переехал во Францию, был служащим бюро, затем шофером в американском посольстве в Париже. Состоял членом правления Объединения бывших воспитанников Николаевского кавалерийского училища (1929) и председателем Объединения гусарского Ахтырского полка. Позднее переехал в США, с 1944 года служил картографом в американской армии.

Скончался в 1965 году в Вашингтоне. Похоронен на кладбище Рок-Крик.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 5.12.1914)
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 5.12.1914)
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (ВП 5.12.1914)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 28.02.1915)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (ВП 8.05.1916)
 Орден Святителя Николая Чудотворца (Приказ Главнокомандующего № 3705, 7 октября 1920)

Источники 
 
 Изюмцы в боях за Россию: воспоминания офицеров 11-го гусар. Изюм. ген. Дорохова полка. — М.: АИРО-XX, 1997. — С. 238.
 Арсеньев А. Б. У излучины Дуная: очерки жизни и деятельности русских в Новом Саду. — М.: Русский путь, 1999. — С. 24.
 Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. — СПб.: «Нева», 2002. — С. 6.
 Волков С. В. Офицеры армейской кавалерии. — М.: Русский путь, 2004. — С. 34.
 Российское зарубежье во Франции 1919—2000. Л. Мнухин, М. Авриль, В. Лосская. — М., 2008.
 Родословная книга потомственных дворян Харьковской губернии. — Харьков, 2010. — С. 15.
 

Выпускники Кишинёвского реального училища
Выпускники Николаевского кавалерийского училища
Кавалеристы Первой мировой войны (Россия)
Галлиполийцы
Русские эмигранты первой волны во Франции
Похороненные на кладбище Рок-Крик
Участники Крымской эвакуации